Termenul „Beverly Hills” se poate referi la:

Beverly Hills, California
Beverly Hills, Florida
Beverly Hills, Michigan
Beverly Hills, Missouri
Beverly Hills, Texas
Beverly Hills, Australia
Filme Beverly Hills
 Beverly Hills, 90210

Vezi și
Beverly